Kyela bezeichnet:
 Kyela (Distrikt), Distrikt der Region Mbeya in Tansania
 Kyela (Indien), Stadt in Indien
 Kyela (Tansania), Stadt in Tansania